Miha Štebih je slovinský profesionální hráč ledního hokeje a hokejový reprezentant. Hraje 1. českou hokejovou ligu za tým HC Slavia Praha.

Klubové statistiky

Reprezentační statistiky

Odkazy

Poznámky

Externí odkazy 
 
 Profil, hcdukla.cz

Slovinští lední hokejisté
Hráči HC Dukla Jihlava
Hráči BK Mladá Boleslav
Narození v roce 1992
Žijící lidé
Muži
Narození 7. dubna
Narození v Mariboru